Éireann pode ser:

 Dáil Éireann
 Seanad Éireann
 Raidió Teilifís Éireann

Desambiguação